Соляно-кислотная обработка, СКО применяется на нефтяных и нагнетательных скважинах, эксплуатирующих карбонатные и трещиннопоровые пласты любой толщины.

В нагнетательных скважинах соляно-кислотную обработку применяют из-за уменьшения приемистости скважин или загрязнения призабойной зоны. Применяется только в карбонатных пластах.

Для обработки терригенных пластов применяется смесь соляной и фтористоводородной кислот.

Объем и концентрация растворов кислоты 
Эффективность соляно-кислотных обработок скважин зависит от концентрации кислоты, её количества, давления при обработке, температуры на забое, характера пород и других факторов. Для проведения кислотных обработок объем и концентрация раствора кислоты планируются для каждой скважины различными параметрами.

Параметры по проведению соляно-кислотной обработки: 
 объем – 0,4–1,5 м3 на 1 м обрабатываемой мощности пласта;
 концентрация 12–16% соляной кислоты.

Наименьшие объемы кислоты в 0,4–1,0 м3 на 1 м пласта применяют для малопроницаемых карбонатных пород при малодебитных скважинах, концентрация раствора принимается с 15–16% соляной кислоты, а при отдельных обработках до 20% соляной кислоты.

Когда применяют '''соляно-кислотную обрабоми раствора кислоты 0,2 – 0,4 м3 на 1 м мощности, при 5–8% концентрации кислоты. Например, в месторождениях Узень и Жетыбай для увеличения приемистости скважин применяют соляно-кислотную обработку с колтюбинговой установкой.

При повторных обработках во всех случаях объем кислотного раствора постепенно увеличивают по сравнению с предыдущими обработками до максимального.

Эффективность кислотной обработки призабойной зоны пласта в карбонатных коллекторах зависит от глубины и степени охвата его нефтенасыщенной толщины воздействием, а также от поперечных размеров образовавшихся каналов растворения.

Ссылки 
  http://oil-book.narod.ru/down/dipl/026.doc
 Кислотная обработка скважин // Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.

Методы повышения нефтеотдачи
Скважины